Дагистани, ад-Дагистани () — нисба, указывающая на то, что её носитель родом из Дагестана.

Персоналии
 Фатх-Али Хан Дагистани (1694—1722) — лезгинский дворянин, великий визирь при Сефевидском шахе Султане Хусейне.
 Умар ибн Абдуссалам ад-Дагестани (1759—1792) — религиозный деятель, поэт.
 Джамалуддин аль-Газигумуки ад-Дагистани (1792 или 1788—1866) — дагестанский духовный и общественный деятель, шейх накшбандийского тариката.
 Гази-Мухаммад бин Мухаммад аль-Гимрави ад-Дагистани (1795—1832) — 1-й имам Дагестана и Чечни.
 Гасан аль-Алкадари ад-Дагистани (1834—1910) — историк, поэт, просветитель дореволюционного Дагестана.
 Абу Мухаммад Али Дагистани (Кебеков) (1972—2015) — 2-й амир самопровозглашённого государства Кавказский эмират (с 18 марта 2014 года), преемник Доку Умарова.
 Мурад ад-Дагистани (1917—1984) — иракский фотограф.
  (1875—1936) — суфий накшбандийского тариката.
  (1849—1920) — суфий накшбандийского тариката.
 Абдуллах Фаизи ад-Дагистани (1891—1973) — суфий накшбандийского тариката.
  (1925—2004) — чтец Корана из Саудовской Аравии.
  (род. 1949) — иорданский дипломат.
  (1912—1966) — иракский военный деятель.
 Мухаммад Фазиль-паша Дагестани (ум. 1916) — османский военный деятель.
  (ум. 1943 или 1944) — богослов из Саудовской Аравии, имам-хатиб Масджид ан-Набави.